Кампо Кадена има више значења:

 Кампо Кадена (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Кадена (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Кадена (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику